

Міномоні — місто, штат Вісконсин
 Міномоні — місто, штат Вісконсин